Cimareme (Ngamprah), een plaats in Indonesië
Cimareme (Karangtengah), een plaats in Indonesië